Коутс има више значења:
 Коутс (Канзас)
 Коутс (Северна Каролина)